27-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 4 апреля 1926 года.

Участники 
Стартовало 147 велогонщиков, финишировало — 86.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1926 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1926 на CycleBase
 
 
 
 Париж — Рубе 1926 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1926 на Velolive